Страусові (Struthionidae) — родина нелітаючих птахів, що включає два сучасні види — страус африканський (Struthio camelus) і страус сомалійський (Struthio molybdophanes) та приблизно 15 вимерлих видів. Родина виникла у кінці еоцені.

Класифікація 
Ряд Страусоподібні (Struthioniformes) Latham 1790 (ostriches)
 Родина Страусові (Struthionidae) Vigors 1825
 Рід ?†Palaeotis Lambrecht 1928
 †P. weigelti Lambrecht 1928
 Рід ?†Remiornis Lemoine, 1881
 †Remiornis heberti Lemoine, 1881
 Рід ?†Eremopezus Andrews, 1904
 †Eremopezus eocaenus Andrews, 1904
 Рід Страус (Struthio) Linnaeus 1758
 ?†S. anderssoni Lowe 1931 [ootaxa]
 ?†S. barbarus Arambourg 1979
 ?†S. daberasensis Pickford, Senut & Dauphin 1995
 ?†S. epoasticus Bonaparte
 ?†S. kakesiensis Harrison & Msuya 2005 [ootaxa]
 ?†S. karingarabensis Senut, Dauphin & Pickford 1998 [ootaxa]
 †S. chersonensis Brandt 1873
 †S. asiaticus Brodkorb 1863
 †S. coppensi Mourer-Chauviré et al. 1996
 †S. dmanisensis Burchak-Abramovich & Vekua 1990
 †S. linxiaensis (Hou et al. 2005)
 †S. mongolicus [ootaxa]
 †S. oldawayi Lowe 1933
 †S. transcaucasicus Burchak-Abramovich & Vekua 1971
 †S. wimani Lowe 1931
 S. molybdophanes Reichenow 1883
 S. camelus Linnaeus 1758 (Страус африканський)
 S. c. australis (Gurney 1868)
 †S. c. syriacus Rothschild 1919
 S. c. camelus Linnaeus 1758
 S. c. massaicus (Neumann 1898)

Примітки

Посилання 
 Zlatozar Boev, Nikolai Spassov: First record of ostriches (Aves, Struthioniformes, Struthionidae) from the late Miocene of Bulgaria with taxonomic and zoogeographic discussion. In: Geodiversitas 31 (3), 2009. S. 493—507.
 Peter Houde, Hartmut Haubold: Palaeotis weigelti restudied: A small Middle Eocene Ostrich (Aves Struthioniformes). In: Paleovertebrata 17 (2), 1987. S. 27-42.

Родини птахів